El acrónimo CIC puede referirse a:

 Capacidad de intercambio catiónico del suelo.
 Código de derecho canónico en latín: Codex Iuris Canonici.

Instituciones públicas
 Comisión de Investigaciones Científicas, órgano de desarrollo científico de la provincia de Buenos Aires.
 Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá (CIC) - Canadá.
 Centro de Investigación Cardiovascular, centro de investigación perteneciente al CSIC de Barcelona (España).
 Centro de Investigación del Cáncer, centro en el ámbito del IBMCC -CSIC y Universidad de Salamanca, España.
 Centro de Investigación en Computación, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México.
 Cuerpo de Investigaciones Criminales, de la Policía de Puerto Rico.
 Cooperativa Integral Catalana, red colectivizadora que opera mediante la autogestión.

Otros
 Centro de Información y Combate para el mando y control del espacio de batalla cercano o área de operaciones en guerra aeronaval. 
 Cinema International Corporation, un distribuidor ya extinto de VHS desde 1999.
Checking Integrated Circuit o 10NES, chip de autentificación para la NES.
 Compañía Industrial de Catres, una e mpresa de Chile de artículos para el descanso.
 Coalición Independiente Corraleña partido político de Corral de Almaguer en Toledo.
 Contrato Integrado de Construcción (para REE).
 Coalición de izquierdas de Cascante.